Талга́т Якубе́кович Бегельди́нов (; 5 августа 1922, Майбалык, Коргалжынский район, Акмолинская область — 10 ноября 2014, Алма-Ата) — советский лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Имел воинские звания полковника в СССР (1975) и генерал-майора в Казахстане (1992).

Биография 
Талгат Бегельдинов родился 5 августа 1922 года в Майбалык, Коргалжынский район, Акмолинской области в составе Каз АССР). Происходит из рода Куандык-Агыс племени аргын.

Детство Талгат Бегельдинов провёл в г. Фрунзе (Пишпек до 1926 года).

Родители были казахские крестьяне. Родная мать Хадия. Родного отца Талгата Бегельдинова звали Тусупбек, но воспитывался он с 6-летнего возраста в бездетной семье младшего брата отца Якубека, куда его по существовавшей казахской традиции отдали, после чего он переехал в город Пишпек. Родных родителей Талгата не стало рано. Семья жила очень тяжело.

В 1938 году Талгат поступает в аэроклуб в городе Фрунзе. 

В 1940 году зачислен в Красную Армию и поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов (западнее Саратова), затем переведён в Чкаловское военное авиационное училище (город Оренбург), которое окончил в 1942 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 года. В том же году вступил в ВКП(б)/КПСС. Сражался на самолёте Ил-2. Летал в эскадрилье Героя Советского Союза С. П. Пошивальникова.

Вскоре стал его заместителем.

26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Бегельдинову Талгату Якубековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Знаменка, Кировоград, за лично сбитые в воздушных боях 4 вражеских самолёта присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов — командир эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан Бегельдинов Талгат Якубекович удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн (ныне Ополе), Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав) и Берлин.

За два года войны Т. Я. Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов на штурмовку наземных войск противника, в воздушных боях сбил лично 5 (четыре Мессершмитт Bf 109 и один Юнкерс Ju 87) и в составе группы 2 самолёта противника, на земле уничтожил большое количество живой силы и техники. 

После войны продолжал службу в Военно-Воздушных силах СССР. В 1950 году окончил Военно-воздушную академию. Служил в строевых частях ВВС на территории Украинской ССР, затем был начальником штаба Краснодарской высшей офицерской школы штурманов ВВС. В 1956 году уволен в отставку по состоянию здоровья. 

С 1957 по 1970 год — на работе в гражданской авиации. Работал заместителем председателя управления Гражданской авиации Казахской ССР. Руководил работой по созданию взлетно-посадочных полос в Алма-Ате, Актобе, Караганде, Костанае, Жамбыле, Усть-Каменогорске и других областных центрах. В 1968 году Талгат Бегельдинов заочно окончил Московский инженерно-строительный институт, после чего работал на руководящих должностях в системе Госстроя Казахской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-3-го и 12-го созывов (в 1946—1954 и 1989—1991 годах).

Являлся президентом Международного благотворительного фонда, оказывающего помощь инвалидам Великой Отечественной войны и детям-сиротам. Проживал в Алма-Ате.

Почётный курсант Оренбургского высшего военно-авиационного училища лётчиков имени Полбина.

С 11 июля 2014 года, после смерти Тоганбая Каумбаева, являлся единственным казахом из живущих участников Великой Отечественной войны — обладателем звания Героя Советского Союза .

С 31 августа 2012 года, после смерти маршала авиации Александра Ефимова, являлся единственным живым дважды Героем Советского Союза, получившим «Золотые Звёзды» за подвиги во время Великой Отечественной войны и единственным живым дважды Героем Советского Союза, не являвшимся космонавтом. Умер 10 ноября 2014 года, похоронен на кладбище «Кенсай-1» в Алма-Ате.

Память 

 9 мая 2000 года был открыт бюст дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова на Аллее Славы города Кокшетау.
 Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова установлен в городе Фрунзе (ныне Бишкек).
 8 мая 2021 года в г. Нур-Султан открыт памятник Талгату Бегельдинову по проспекту Сарыарка на углу улицы его имени.
 В Актобе Военный институт Сил воздушной обороны (ранее АВВАУ) носит имя дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова.
 В Караганде Республиканская военная школа-интернат носит имя дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова.
 В Алма-Ате открыта мемориальная доска на доме, где Герой жил в последние годы.
 В декабре 2015 года бронзовый бюст, копии личных документов, фотографии, а также портрет Т. Я. Бегельдинова переданы в дар Центральному музею Великой Отечественной войны в Москве.

Награды 
СССР
 Медаль «Золотая Звезда» (СССР) Героя Советского Союза № 4619- (26.10.1944)
 Медаль «Золотая Звезда» (СССР) Героя Советского Союза № 6554- (27.06.1945)
 Орден Ленина (1944)
 Два ордена Красного Знамени (1943, 1944)
 Орден Александра Невского (1944)
 Дваордена Отечественной войны I степени (1944, 1985)
 Орден Отечественной войны II степени (1943)
 Орден Красной Звезды
 орден Славы III степени (1943)
 Ряд медалей СССР
Казахская ССР
 Президиум Верховного Совета Казахской ССР указом от 18 октября 1958 года наградил Бегельдинова почётной грамотой «За достойное, высококачественное выполнение правительственного задания по строительству взлётно-посадочной полосы Алматинского аэропорта»
Казахстан
 Орден Отан (2007)
 Орден «Данк» I степени
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
Украина
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (5 мая 2010 года) — по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, за проявленное личное мужество и героизм в освобождении Украины от фашистских захватчиков

Семья 
 Дети — сыновья Талгат, Марат, дочери Райхан, Галина, Ира. Внуки — Ален, Юсуп, Тамилана, Галия, Сания, Оксана, Рыскалий, Юлия, Ирина, Хадия, Жасмин, Лара. Правнуки — Олег, Андрей, Юнус, Рамазан, Ирина, Анастасия, Екатерина, Артур, Эрик, Татьяна, Матвей, Георгий, Захар, Аида, Адай, Адэль. Праправнуки — Рената, Никита, Юсуп.
 Жены: 1) Бегельдинова Сания, 2) Бегельдинова Татьяна, 3) Бегельдинова Дамелия, 4) Бегельдинова Орындыбике.

Сочинения 
 «Илы атакуют» — Алма-Ата: Казахстан, 1966.
 «Пике в бессмертие» — Алма-Ата: Жазушы, 2000. — ISBN 5-605-01716-0
 «305 рейдов» — Фрунзе, 1966.

Фильмы о Талгате Бегельдинове 
  — «Высокое небо Талгата» — киностудия «Казахфильм».
  — «Победы звёздный час» — киностудия «Казахфильм».
  — «Подняться в воздух» — РОО «Совет генералов».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дважды Герои Советского Союза
Лётчики Великой Отечественной войны 
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Участники Пражской операции
Генерал-майоры (Казахстан)
Участники Парада Победы
Мемуаристы Казахстана
Члены КПСС
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Государственные деятели Казахстана
Похороненные на Кенсайском кладбище